Звенигород — село, Україна, Львівська область, Львівський район.
 Звенигород — село, Україна, Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Бучацький район.
 Звенигород — городище в Медоборах.

 Звенигород — місто, Росія, Московська область.
 Звенигород — станція МЗ у місті Звенигород.

Див. також 
 Дзвенигород
 Звенигородка
 Віта-Поштова — городище, що деякими ототожнюється зі Звенигородом-Київським.